Пісто́н (від  — «поршень» <  <  — «товкти») — термін, що має кілька значень.

Техніка 
 Пістон — деталь духового музичного інструмента.
 Пістон — те ж, що й корнет-а-пістон (розм.).
 Пістон — пристрій для імітації звуку пострілу в іграшкових пістолетах та рушницях.
 Пістон — невеличка металева оправа певної форми, вставлена за допомогою спеціального приладу водночас з пробиттям отвору в шкірі, картоні та ін. Слугує зазвичай для протягання шнурків.
 Пістон — коротка тонка трубочка зі загнутим кінцем, яка уживається замість заклепок у літакобудуванні;
 Пістон — застаріла назва капсуля, зокрема, для капсульних замків.
 Пістон — застаріла назва поршня.

Прізвище 
 Волтер Пістон (1894—1976) — американський композитор та педагог.
 Жозеф Пістон (1754—1831) — французький генерал.

Див. також 
 Пістончик — спеціальний металевий або пластиковий наконечник шнурка

Примітки 

